Menodoros (altgriechisch Μηνόδωρος) ist der Name folgender Personen:

 Menodoros († 35 v. Chr.), Pirat und Admiral
 Menodoros (Sportler), griechischer Ringkämpfer und Pankratiast (2. Jahrhundert v. Chr.)
 Menodoros (Mediziner), griechischer Chirurg (1. Jahrhundert v. Chr.)
 Menodoros (Bildhauer), griechischer Bildhauer (1. Jahrhundert v. Chr.)